Плутарх ( — «источник богатства» от  — «богатство, имущество» и  — «происхождение, источник») — греческое мужское имя.

Персоналии 
 Плутарх (IV век до н. э.) — тиран Эретрии в Эвбее
 Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — философ-платоник, историк и биограф из Херонеи
 Плутарх (? — ум. 105) — епископ Византийский (89 — 105)
 Плутарх — сын Плутарха их Херонеи, возможный автор нескольких работ, которые, как правило, связывают с его отцом
 Плутарх (? — ум. 202) — один из оглашенных мучеников Александрийских
 Плутарх (? — ум. 431—432) — неоплатоник из Афин
 Плутарх — архиепископ Кипра (ок. 620—625)
 Плутарх (VI век) — греческий пират из Самоса

См. также 
 Плутарх (лунный кратер) — лунный кратер, названный в честь Плутарха из Херонеи
 (6615) Плутарх — астероид главного пояса
 Плутарх (невключённое сообщество, Кентукки) () — невключённое сообщество в графстве Магоффин (Кентукки, США)